Єго — кенійське прізвище. Відомі носії:

 Альфред Кірва Єго (нар. 1986) — кенійський бігун на середні дистанції.
 Джонатан Єго — кенійський бігун на довгі дистанції.
 Джуліус Єго — кенійський метальник списа.
 Ісаак Єго — кенійський стрибун потрійним.
 Пол Єго — кенійський бігун на довгі дистанції.
 Філіп Єго — кенійський бігун на середні і довгі дистанції.
 Гілларі Єго — кенійський бігун на середні і довгі дистанції.